Karl Attenhofer ist der Name folgender Personen:

* Karl Attenhofer (Jurist) (1836–1906), Schweizer Jurist und Richter
 Karl Attenhofer (Musiker) (1837–1914), Schweizer Musiker und Komponist